Вшеруби може бити:

 Вшеруби (Плзењ-север), град у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Вшеруби (Домажлице), варошица у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република